New Brunswick Scotties Tournament of Hearts 2010 – prowincjonalne mistrzostwa Nowego Brunszwiku kobiet w curlingu, eliminacje do Scotties Tournament of Hearts 2010.

Turniej finałowy odbył się w dniach 6-10 stycznia 2010 w Saint John, na lodowisku Thistle St. Andrews Curling Club. Turniej eliminacyjny (Scotties Provincial Preliminary) rozegrano między 4 a 6 grudnia 2009 w Susseksie, na lodowisku Sussex Golf and Curling Club. W eliminacjach wzięło udział 11 drużyn, z czego 8 awansowało do turnieju finałowego.

Turniej wygrała drużyna Andrei Kelly, która zwyciężyła 8:7 w finale przeciwko Ashley Howard.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
10 stycznia 2010; 14:00

Półfinał 
9 stycznia 2010; 19:05

Round Robin

Sesja 1. 
6 stycznia 2010; 19:05

Sesja 2. 
7 stycznia 2010; 9:00

Sesja 3. 
7 stycznia 2010; 14:00

Sesja 4. 
7 stycznia 2010; 20:05

Sesja 5. 
8 stycznia 2010; 14:00

Sesja 6. 
8 stycznia 2010; 19:05

Sesja 7. 
9 stycznia 2010; 9:00

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 

2010 w curlingu
2010